Насу:
 Насу (уезд) — уезд префектуры Тотиги, Япония.
 Насу (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Насу префектуры Тотиги.
 Насу (язык) — язык в Китае.